Лори Роуз (; ) — английский оператор-постановщик из Брайтона. Известен своей работой над фильмами «Перестрелка», «Список смертников» и сериалом «Острые козырьки». В 2014 году Complex включил его в список недооценённых кинематографистов. В 2016 году Variety включила его в список «10 кинематографистов для просмотра». Также в этом году он стал членом Британского общества кинематографистов.

Фильмография

Кинооператор

Отдел съёмки

Звуковой отдел

Менеджер по перевозке

Собственное появление

Награды 

 2018 — особая награда кинофестиваля «Затемно» в Торонто за лучшую кинокартину (Оверлорд).
 2016 — премия BAFTA в области телевизионных искусств за фотосъёмку и освещение (Лондонский шпион).

Ссылки 
 deadline.com
 variety.com

Сценаристы Великобритании